Als Gouvernementsrat wurde bezeichnet:

 ein beratendes Gremium in den deutschen Kolonien, siehe Gouvernementsrat (Deutsche Kolonien)
 speziell, dem Gouvernementsrat von Deutsch-Südwestafrika, siehe Landesrat (Deutsch-Südwestafrika)
 in den Befreiungskriegen Leitungsgremien der kurzfristig bestehenden Generalgouvernements
 Gouvernementsrat des Generalgouvernements Berg
 Gouvernementsrat des Generalgouvernements Sachsen
 Gouvernementsrat des Generalgouvernements Mittelrhein